Okręty US Navy o nazwie USS „Mecosta”

 Pierwszy USS „Mecosta” (YTM-392) był holownikiem typu Sassaba. W służbie od 1945 roku. Sprzedany w roku 1981.
 Drugi „Mecosta” (YTB-818) jest holownikiem typu Natick. W służbie US Navy w latach 1973–2003. Przekazany Local Redevelopment Authority w roku 2004.

Mecosta